Svatých Dominiků je více.
Nejznámější:

 Dominik de Guzmán či jednoduše svatý Dominik, zakladatel řádu
 Dominik Savio, student Jana Boska

Další pak:
 Dominik Bui Văn Úy
 Dominik Calciatensis
 Dominik Cam
 Dominik Đinh Đat
 Dominik Henares
 Dominik Huyen
 Dominik Ibánez de Erquicia
 Dominik Mao
 Dominik Mâu
 Dominik Ngôn
 Dominik Nguyen Văn Hanh
 Dominik Nguyen Văn Xuyen
 Dominik Nguyen
 Dominik Nhi
 Dominik Ninh
 Dominik Pham Trong Khám
 Dominik Toai
 Dominik Trach

Související články 
 St Dominic
 Santo Domingo (rozcestník)
 San Domenico